Příjmení Toussaint nosí více významných osobností:

 Allen Toussaint (1938–2015) – americký zpěvák, klavírista, hudební producent a skladatel
 Beth Toussaint (* 1962) – americká herečka
 Jean-Philippe Toussaint (* 1957) – belgický spisovatel a filmový režisér
 Rudolf Toussaint (1891–1968) – německý generál